Heugel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Heugel (um 1540 – 1582), hessischer Theologe
 Klaus Heugel (* 1936), Oberstadtdirektor und Oberbürgermeisterkandidat von Köln

Heugel steht für:

 Heugel (Verlag), französischer Musikverlag